Polskie dywizje pancerne:
 11 Drezdeńska Dywizja Pancerna 1963–1990
 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej 1996 – nadal

Niemiecka dywizja pancerna:
 11 Dywizja Pancerna (III Rzesza) 1940–1945